El Tepozán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tepozán, San Agustín Tlaxiaca, 
 El Tepozán, Cerritos, 
 El Tepozán, Aguascalientes, Tepezalá, 
 El Tepozán, Santa María del Río, 
 El Tepozán, Mexquitic de Carmona, 
 El Tepozán, Michoacán de Ocampo, Epitacio Huerta, 
 El Tepozán, Jalisco, San Ignacio Cerro Gordo, 
 El Tepozán, Zacatecas, 
 El Tepozán, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 El Tepozán, Zimapán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar